Арьев — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Арьев, Андрей Юрьевич (род. 1940) — советский и российский литературовед, прозаик, критик, редактор.
 Арьев, Владимир Игоревич (род. 1975) — украинский политический деятель и журналист. Народный депутат Украины.
 Арьев, Тувий Яковлевич (1907—1981) — советский хирург, генерал-майор медицинской службы.
 Арьев, Юрий Алексеевич (1918—1996) — советский инженер-мостостроитель, управляющий треста «Мостострой № 6».

См. также 
 Аряев

Примечания